San Dionisio (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse Usulután
San Dionisio (Iloilo), een gemeente in de Filipijnse provincie Iloilo 
San Dionisio (Nicaragua), een gemeente in het Nicaraguaanse departement Matagalpa